Селіна Жаде — американська акторка китайського походження.

Біографія

Фільмографія

Кіно

Телебачення

Відеоігри

Примітки

Посилання 
 Профіль на сайті IMDb 
 Профіль на сайті Кинопоиск 

Уродженці Гонконгу